Amosis puede referirse a:

Faraones 
 Amosis I, Nebpehtyra Ahmose, o Ahmose, el fundador de la dinastía XVIII, que reinó en el 
 Amosis II, Jenemibra Ahmose, o Amasis, de la dinastía XXVI, que gobernó en el 

Ambos fueron denominados Amosis en los epítomes de Eusebio de Cesarea.

Otros antiguos egipcios 
 Ahmose, hijo de Abana (o Amosis), marino del ejército de la dinastía XVIII de Egipto que sirvió a las órdenes de los faraones Ahmose I, Amenhotep I y Tutmosis I y tiene una tumba en El Kab.